Negrero, comerciante de esclavos africanos, puede referirse a:
Ciertos personajes «negreros»
 John Newton (1725-1807), negrero o comerciante de esclavos inglés.
 Joaquín Gómez Hano de la Vega (1776-1860), negrero y comerciante español.
 Pedro Blanco Fernández de Trava (1795-1854), negrero o comerciante de esclavos español conocido también como Pedro Blanco, Mongo de Gallinas o Mongo Blanco.
 Antonio López y López de Lamadrid (1817-1883), negrero o tratante de esclavos, empresario, banquero y senador español conocido por su título nobiliario de marqués de Comillas.
 Denominación del jefe o patrono, cuando abusa de sus subordinados.

Véase también
 Trata de esclavos, comercio de esclavos.
 Barco negrero
 Potencia negrera, poder político de los esclavistas.
 Río Moa o río Gallinas, en la actual Sierra Leona, en cuya desembocadura tuvieron lugar las operaciones del negrero español Pedro Blanco Fernández de Trava (a) el «Mongo de Gallinas».